Ариадна или Ариана (Ariadne; Ariane; Αριάδνη; Ariádnê) е име на:

 Ариадна, от гръцката митология
 Елия Ариадна († 515), съпруга на Зенон и Анастасий I
 Света Ариадна или Ариана († 130/140)
 Опери
 Ариадна (Клаудио Монтеверди), опера на Клаудио Монтеверди от 1608
 Ариадна (Георг Фридрих Хендел), опера на Георг Фридрих Хендел от 1734
 Ариадна в Наксос, опера на Рихард Щраус от 1916

Други:
 (43) Ариадне, астероид

Вижте също 
 Ариана (ракета)
 Ариана